In My Eyes – gruppo musicale statunitense
 In My Eyes – EP dei Minor Threat del 1981
 In My Eyes – album di Stevie B del 1988
 In My Eyes – singolo di Stevie B del 1989, dall'album omonimo
 In My Eyes – singolo di Psy del 2010, dall'album PSYfive